Silversurfer bzw. Silver Surfer bezeichnet:
 Silver Surfer, eine Comicfigur von Marvel Comics
 Silver Surfer (Netzkultur), ein Begriff für ältere Internet-Benutzer
 Silversurfer  (Band), eine Band aus Deutschland
 eine erste Version der Entwicklungsumgebung 4th Dimension